Rodolfo Almeida Morando (Buenos Aires, Argentina, 10 de junio de 1923 - 12 de julio de 2006) fue un exfutbolista argentino nacionalizado chileno, jugó de mediocampista y de defensa central.

Trayectoria 

El "Tano" llegó a Chile en 1946 proveniente desde Racing Club de Avellaneda. En Universidad Católica fue campeón en 1949, equipo donde destacaban Sergio Livingstone, José Manuel Moreno, Andrés Prieto, Raimundo Infante y Fernando Riera. En su primera etapa fue centro half, antecedente histórico del volante central.

Luego pasó a Palestino, donde en 1955 dio la vuelta olímpica. En ese equipo, donde la figura era Roberto "Muñeco" Coll, el Tano Almeyda actuaba como back centro. 

Se nacionalizó y fue citado a la Selección de Chile. Formó parte del conjunto chileno, que derrotó a Brasil por primera vez en su historia (4-1), en el Sudamericano de 1956. En la "Roja" estuvo entre los años 1954 y 1960, disputando 22 partidos. Resaltaba por su juego aéreo y buena técnica.

Como anécdota, conservó durante años un cheque con el que Pablo Neruda le pagó en su negocio de pinturas. Estaba firmado con tinta verde.

Estadísticas

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Emigrantes argentinos hacia Chile
Futbolistas de Chile en el Campeonato Sudamericano 1955
Futbolistas de Chile en el Campeonato Sudamericano 1956
Futbolistas de Chile en el Campeonato Sudamericano 1957
Futbolistas de la Ciudad de Buenos Aires
Futbolistas de Unión Española en los años 1940
Futbolistas del Club Deportivo Palestino en los años 1950
Futbolistas del Club Deportivo Universidad Católica en los años 1940
Futbolistas nacionalizados en Chile
Expatriados argentinos en Chile